Artificial Paradise (The Guess Who), een muziekalbum van The Guess Who uit 1973
 Artificial Paradise (Sylvan), een muziekalbum van Sylvan uit 2003
 Artificial Paradise (film), een Joegoslavische film uit 1990